Малая Андреевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Малая Андреевка — деревня в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Малая Андреевка — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Малая Андреевка — железнодорожная станция в Ефремовском районе Тульской области.
 Малая Андреевка — деревня в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Малая Андреевка — деревня в Канашском районе Чувашии.

Украина 
 Малая Андреевка — бывшее село в Барвенковском районе Харьковской области, ликвидировано в 1997 году.

См. также